Albrekt av Preussen kan syfta på:

 Albrekt av Brandenburg-Ansbach, högmästare i Tyska orden
 Albrekt av Preussen (1809–1872), prins av Preussen
 Albrekt av Preussen (1837–1906), prins av Preussen

Se även 

 Albrekt av Brandenburg